JL kan syfta på:

 JL – IATA-kod för Japan Airlines
 JL – ett politiskt parti, se Junilistan
 JLA – förkortning för Justice League of America